Диджерати (, также «дигерати», «диджераторы») — элита компьютерной индустрии и онлайн-сообществ, объединяющая известных учёных в области вычислительной техники, авторов техноизданий и блогеров. Само слово образовано от слов «digital» и «literati», и напоминает ранее образованный неологизм «glitterati» ().

Слово «диджерати» используется в нескольких похожих, но различных случаях:
 неформальные авторитеты, которые, посредством своих публикаций, выдвигают точку зрения на цифровые технологии и Интернет как на трансформирующий элемент социума;
 люди, уважаемые как очень известные в субкультуре Кремниевой долины, особенно в период бума доткомов;
 люди, известные своим влиянием в сообществе цифровых технологий.

Первое упоминание слова диджерати отмечено в 1992 году в Usenet и отсылало к статье Джорджа Гилдера (George Gilder) в журнале Upside. Некоторые источники утверждают, что слово появилось благодаря редактору The New York Times Тиму Рэйсу (Tim Race)<ref>По его словам: «На самом деле первое упоминание „диджерати“ было в 29 января 1992 года в статье в New York Times „Омуты памяти, волны споров“ Джона Маркова (John Markoff), которую я редактировал. Статья была о дебатах, начатых статьёй Джорджа Гилдера, которая ранее появилась в журнале Upside. 1 марта 1992 года в колонке The New York Times Magazine „О языке“, Вильям Сэфир (William Safire) отметил появление этого неологизма и удостоил меня чести определить его, у нас получилось следующее: „Диджерати, сущ. — человек, отлично владеющей обработкой и манипуляцией цифровой информацией; богатые или учёные техногики“»
</blockquote></ref>.

Персоналии 
Во введении в книге Джона Брокмэна (John Brockman) Диджерати: Встреча с киберэлитой (1996) в качестве «диджерати» указывает на нижеследующих людей.
Лидеры движения за свободное и открытое программное обеспечение
 Ричард Столлман
 Линус Торвальдс
 Члены правозащитной организации EFF и виртуального сообщества WELL
 Майк Годвин (The Defender) — юрист EFF
  (The Judge) — председатель объединения юристов, соруководитель Института права в киберпространстве ()
 Джон Перри Барлоу (The Coyote) — сооснователь EFF, поэт
 Говард Рейнгольд (The Citizen) — редактор Whole Earth Review и Millennium Whole Earth Catalog, изобретатель неологизма «Смартмоб», участник WELL
  (The Scout) — основатель Whole Earth Catalog, член WELL
 Кори Доктороу — координатор по пропаганде в Европе EFF, писатель-фантаст, блогер
  — президент Остинского отделения EFF, писатель, блогер, хозяин сообщества WELL

Издатели 
  (The Pragmatist) — главный редактор InfoWorld
  (The Seer) — основатель журналов PC Magazine, PC World, MacWorld, Personal Computing и New Media
 Кевин Келли (The Saint) — исполнительный редактор журнала Wired
  (The Publisher) — президент и сооснователь Wired Ventures, Inc., активный деятель EFF
  (The Buccaneer) — редактор и издатель журнала Wired и HotWired, также сооснователь и CEO Wired Ventures
 Тим О’Рейлли (The Documenter) — основатель издательства O’Reilly Media.

Авторы и колумнисты 
  (The Connector) — автор, редактор
  (The Gadfly) — технологический колумнист
 Эстер Дайсон (The Pattern-Recognizer) — публицистка и писательница, основатель и председатель ICANN
  (The Idealist) — основатель конференции Spotlight, колумнист The New York Times, основатель The Hybrid Vigor Institute
  (The Scribe) — технический журналист в The New York Times, писатель, наиболее известен как автор публикаций о Кевине Митнике
  (The Pilgrim) — управляющий редактор газеты Release 1.0
  — технический колумнист, редактор MP3 Newswire.

Управленцы 
 Чарльз Симони — автор венгерской нотации, бывший архитектор и менеджер корпорации Microsoft, космический турист
  (The Marketer) — президент America Online
  (The Statesman) — основатель и CEO America Online
  (The Physicist) — президент News Technology Group (подразделение News Corporation)
  (The Matchmaker) — венчурный капиталист
 Билл Гейтс (The Software Developer) — основатель корпорации Microsoft
 Стив Джобс (The Alternate Software Developer) — основатель корпорации Apple
 Дуг Карлстон (The Thinker) — сооснователь Brøderbund Software
  (The Competitor) — сооснователь и CEO Sun Microsystems
  (The Chef) — технический директор в корпорации Microsoft
  (The Curator) — президент и CEO Corbis
  (The Catalyst) — бывший менеджер корпораций Apple и Microsoft, положила начало неологизму «частично-непрерывное внимание» ().

Преподаватели 
 Николас Негропонте — основатель лаборатории Media Lab в Массачусетском технологическом институте
  (The Conservative) — профессор Йельского университета
  (The Skeptic) — астрофизик, автор книги Silicon Snake Oil
  (The Cyberanalyst) — профессор Массачусетского технологического института.

Другие 
  (The Genius) — вице-президент по разработке и исследованиям в Walt Disney, сооснователь и ведущий ученый корпорации Think Machines
 Брюстер Кейл (The Searcher) — изобретатель и основатель Wide Area Information Servers Inc.
 Джарон Ланье (The Prodigy) — писатель, музыкант, художник, разработчик систем виртуальной реальности
  (The Maestro) — председатель правления и творческий управляющий United Digital Artists
  (The Force) — управляющий Cosmo, линии веб-продуктов Silicon Graphics
  (The Webmaster) — основатель Pantheon Interactive и бывший менеджер по электронной торговле в Silicon Graphics
  (The Oracle) — директор 
  (The Radical) — основатель компании Voyager — первого издателя мультимедийных CDROM
  (The Evangelist) — бывший директор по разработкам корпорации Thinking Machines, бывший менеджер по связям с разработчиками в Sun Microsystems
  (The Lover) — разработчик программного обеспечения, пионер блогинга
  (The Impresario) — председатель и креативный директор конференции TED, также архитектор, картограф, создатель Access Travel Guide Series
 
 Кевин Митник — первый публично известный крэкер, широко известный в среде компьютерного андеграунда
  — основатель и президент Digerati Consulting
  — «пастор диджерати» в крупной евангелистской церкви , известной инновациями и использованием технологий
  (The Flamer).

Примечания

Литература 
 Digerati: Encounters With the Cyber Elite, by John Brockman, Hardcover: 354 pages Publisher: Hardwired; 1st ed edition (October 1, 1996) ISBN 1-888869-04-6

Ссылки 
 Digerati talk on costs and benefits of the Internet Coinage attributed to Tim Race
 Who are the Digerati?

Интернет-культура
Неологизмы